Пе́рвенцев — русская фамилия; имеет женскую форму Первенцева.

Известные носители 
 Первенцев, Аркадий Алексеевич (1905—1981) — русский советский писатель, сценарист, драматург и журналист, специальный корреспондент.
 Первенцев, Владимир Аркадьевич — советский фотожурналист, корреспондент Агентства печати «Новости», затем РИА «Новости».
 Первенцев, Георгий Николаевич — советский генерал-майор
 Первенцев, Евгений Иванович (род. 1926) — советский деятель органов госбезопасности, генерал-майор.
 Первенцев, Михаил Георгиевич (1866—1932) — российский врач, гинеколог‐хирург.

 Первенцева, Екатерина Валерьевна (род. 1978) — российский искусствовед, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).